Mushroom (band), een Amerikaanse band uit San Francisco
 Mushroom Records (Australië), een Australisch platenlabel
 Mushroom Records (Canada), een voormalig Canadees platenlabel, bestaand van 1974-1980

Zie ook 
 Mushrooms